Японская соккер-лига 1984 Дивизион 1 — 20-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Мацуи, Киётака
Мацуки, Ясутаро
Исигами, Ёсинори
Като, Хисаси
Цунами, Сатоси
Ёнасиро, Джордж
Мидзунума, Такаси
Кимура, Кадзуси

Тоцука, Тэцуя
Хасиратани, Коити

См. также
Вторая японская футбольная лига 1984

Ссылки
RSSSF 

Япония
1984
Спорт в Японии в 1984 году